Croton sericeus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton sericeus, Lam., 1786 : Croton matourensis
 Croton sericeus, Schltdl. & Cham., 1830 : Croton morifolius

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton